Alex Jordan (20 de setembro de 1967 – 2 de julho de 1995) foi uma ex-atriz pornográfica norte-americana. Jordan cometeu suicídio por enforcamento em 2 de julho de 1995, enquanto o marido estava em Colorado tentando montar uma loja de esqui para que eles pudessem deixar o negócio. Sua nota de suicídio foi dirigida a seu pássaro de estimação.

Prêmios
 1993 AVN Best New Starlet Award 
 1993 AVN Award para Best Couples Sex Scene, Vídeo para The Party com Joey Silvera
 1993 FOXE Video Vixen Award 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Suicídios por enforcamento
Naturais da Califórnia